Lyric Theatre steht für:

 Lyric Theatre (London) im West End, England
 Lyric Theatre (New York) am Broadway, Vereinigte Staaten
 Lyric Theatre (Dublin) in Dublin, Irland
 Lyric Theatre (Belfast) in Belfast, Nordirland